Az 1967-es magyar férfi röplabdabajnokság a huszonkettedik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenhat csapat indult el, a csapatok két csoportban négy kört játszottak.

A Bajai Honvéd új neve Bajai Kinizsi lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1968

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag